Nisís Pondikónisos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Pontikonísi, ö, Kreta, 
 Nisídha Pondikonísion, ö, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 

Robotskapade Greklandförgreningar